M270  peut désigner :
 M270 Multiple Launch Rocket System, un lance-roquettes multiple ;
 Moteur M 270 Mercedes-Benz, un moteur thermique automobile.